Hoeren oder Hören ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Hoeren (1825–1907), deutscher Politiker
 Jürgen Hoeren (* 1946), deutscher Sachbuchautor
 Lothar von Hoeren (* 1944), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Matthias Hoeren (1916–1997), deutscher Kommunalpolitiker (Nordrhein-Westfalen) (CDU)
 Max von Hören (* 1993), deutscher Schauspieler
 Thomas Hoeren (* 1961), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Hören